Shaun Williams peut faire référence à :

  (1976-), joueur de football américain ;
 Shaun Williams (1986-), footballeur irlandais ;
 , DJ britannique et danseur de jazz ;
  (1976-), lutteur.

Voir aussi